Fuero General puede referirse a
 Especialmente al Fuero General de Navarra.
 A cualquier otro de los fueros que no tienen dimensión local, sino general en alguno de los reinos medievales peninsulares:
En la Corona de Castilla:
Fuero Juzgo
Libro de los Fueros de Castilla
Fuero viejo de Castilla
Fuero Real
En el señorío de Vizcaya, además de los fueros locales, se recopilaron diversas versiones del Fuero de Vizcaya (Fuero Viejo, Fuero Nuevo; de la Tierra Llana, de las Encartaciones) que debían jurar los reyes de Castilla como señores de Vizcaya.
En la Corona de Aragón:
Fueros de Aragón
los documentos catalanes de naturaleza similar:
Usatges de Barcelona
Constitucions i altres drets de Catalunya
Fueros de Valencia
Franquesas, Franqueses o Carta de franquesa de Mallorca.
Fuero de Baylío y otros fueros extremeños. 
 A alguna de las Leyes Fundamentales del Reino durante el franquismo, que tuvieron la denominación de fueros:
Fuero del Trabajo (1938)
Fuero de los Españoles (1945)

Notas